Алекса́ндр Алекса́ндрович Ле́бедев:
 Лебедев, Александр Александрович (1882 — после 1916) — войсковой старшина, георгиевский кавалер.
 Лебедев, Александр Александрович (в монашестве Игнатий, в схиме Агафон; 1884—1938) — схиархимандрит, святой Русской православной церкви.
 Лебедев, Александр Александрович (1928—2002) — советский и российский литературовед, критик, публицист.
 Лебедев, Александр Александрович (1936—1993) — советский и российский невролог, ректор Оренбургского медицинского института .
 Лебедев, Александр Александрович (1938—2019) — советский и российский дипломат.
 Лебедев, Александр Александрович (род. 1959) — советский и российский учёный-физик.